Als Speis bezeichnet man:

 umgangssprachlich den Baustoff Mörtel
 umgangssprachlich die Speisekammer